Onderdistrict in Indonesië
 Kampung Laut (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kampung Laut (Kuala Jambi), een plaats in het onderdistrict Kuala Jambi, regentschap Oost-Tanjung Jabung (Tanjung Jabung Timur) van de provincie Jambi op Sumatra, Indonesië